Como puede referirse a las siguientes localidades de Estados Unidos:
 Como (Misisipi)
 Como (Carolina del Norte)
 Como (Texas)
 Como (Wisconsin)